V soubojích 2. ročníku 2. slovenské národní fotbalové ligy 1982/83 se utkalo 16 týmů po dvou skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

II. SNL - západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

II. SNL - východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997
 Ľubomír Dávid, Ladislav Grünner, Juraj Hrivnák, Jozef Kšiňan, Jindřich Pejchar: Futbal 82/83 - ročenka

Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal na Slovensku v roce 1982
Fotbal na Slovensku v roce 1983